Dinter är ett tyskt efternamn med betydelsen "tillverkare av bläck". Den 31 december var 4 personer med efternamnet Dinter bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Dinter
 Artur Dinter (1876–1948), tysk författare och politiker (NSDAP) 
 Daan van Dinter (född 1989), holländsk fotbollsspelare 
 Gustav Friedrich Dinter (1760–1831), tysk teolog och pedagog
 Kurt Dinter (1868–1945), tysk botanist och upptäcktsresande 
 Richard Dinter (född 1964), svensk kortfilmare och radioproducent

Källor 

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken